Ambroz Divizić (u. 1804.) je bio hrvatski glazbenik i dominikanac iz Dubrovnika.
Povjesničari dominikanskoga reda (Stjepan Krasić) zabilježili su njegovo ime, ali se malo zna o njemu.

Izvori 

Dominikanci
Hrvatski glazbenici
Životopisi, Dubrovnik